

Наріманово — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Наріманово — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан